Сан Бартоло Јаутепек има више значења:

 Општина Сан Бартоло Јаутепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Бартоло Јаутепек (Сан Бартоло Јаутепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику